

Geografia
 Andel – comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna (Francia)
 Andel – località ed ex-comune nella provincia del Brabante Settentrionale (Paesi Bassi)

Persone
 Karel Anděl (1884-1947) – astronomo ceco

Altro
 Cratere Anděl – cratere lunare
 Van Andel Arena – arena indoor di Grand Rapids, Michigan (Stati Uniti)
 Zlatý Anděl – complesso amministrativo situato a Praga
ANDEL – Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro